Gesellschaftsspiegel bezeichnet
 Gesellschaftsspiegel (Skulpturen), Skulpturen von Ólafur Elíasson
 Gesellschaftsspiegel (Zeitschrift), Zeitschrift des Vormärz